Distrikt Paccha bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Paccha (Chota), Distrikt in der Provinz Chota (Region Cajamarca)
 Distrikt Paccha (Jauja), Distrikt in der Provinz Jauja (Region Junín)
 Distrikt Paccha (Yauli), Distrikt in der Provinz Yauli (Region Junín)